Kreska în poloneză este un accent aproape identic cu accentul ascuțit din punct de vedere tipografic și apare pentru a diferenția litera pe care cade accentul dintr-un cuvânt. De exemplu : copíi, cópii; acéle, ácele.

Semne diacritice